AB o Ab puede referirse a:
 ab o av, uno de los meses del calendario hebreo;
 el grupo sanguíneo AB (receptor universal);
 lenguaje AB, nombre que el filólogo J. R. R. Tolkien dio al lenguaje literario estándar de los textos del denominado «Grupo Katherine»;
 Bachelor of Arts a veces abreviado A. B. (del latín Artium Baccalaureus);
 abreviatura de «al bate», estadística en el béisbol;
 ab, el código ISO 639-1 para el idioma abjaso.
 AB, Informativo hondureño de Telecadena y (TEN) Televisión Educativa Nacional.
 AB, código WMO de Albania;
 AB, código territorial de Alberta, provincia de Canadá;
 AB, código territorial usual y antiguo código de matriculación de la provincia de Albacete, en España;
 AB, siglas en inglés de la organización criminal estadounidense Hermandad Aria;
 AB, siglas del partido independentista de izquierda del País Vasco francés Abertzaleen Batasuna;
 AB, siglas en afrikáans de la agrupación secreta sudafricana durante la era del apartheid, la Hermandad Afrikáner;
 AB, siglas que usa la comunidad del "ageplay" para referirse a los "Adult Baby" que son personas adultas con un espacio o trance mental de una determinada edad llamada "Little Space" en el cual varia el uso de juguetes, accesorios para bebés o niños pequeños; inclusive el tener un cuidador ("Caravgier")'''.

Siglas